Deux sous-marins de la Marine indienne ont porté successivement le nom de INS Vela, d’après le nom d’un poisson indien de l’espèce de raie pastenague connue pour son agressivité et son pouvoir offensif, et sa capacité à se camoufler contre les prédateurs :

 L’, le navire de tête de la classe Vela, lancé en 1972 et désarmé en 2010.
 L’, le quatrième navire du premier lot de six sous-marins de classe Kalvari, lancé en 2019 et actuellement en service.

Notes et références 

Nom de bateau de la Marine indienne